Івановська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Івановська волость — Воронезького повіту Воронезької губернії;
 Івановська волость — Кобринського повіту Гродненської губернії;
 Івановська волость — Ардатівського повіту Нижньогородської губернії;
 Івановська волость — Карачевського повіту Орловської губернії;
 Івановська волость — Севського повіту Орловської губернії;
 Івановська волость — Царицинського повіту Саратовської губернії;
 Івановська волость — Краснинського повіту Смоленської губернії;
 Івановська волость — Сичовського повіту Смоленської губернії;
 Івановська волость — Тамбовського повіту Тамбовської губернії;
 Івановська волость — Одоївського повіту Тульської губернії;
 Івановська волость — Ростовського повіту Ярославської губернії.

Див. також 
 Іванівська волость